Awake (англ. проснись; наяву):

Музыкальные альбомы 
 Awake (1994) — альбом Dream Theater.
 Awake (2000) — альбом Godsmack.
 Awake (2009) — альбом Skillet.

Другое 
 Awake — английское название сериала «Пробуждение».
 Awake — английское название фильма «Наркоз».
 Awake! — английское название журнала «Пробудитесь!».
  (от Advanced Wakefield Experiment) — эксперимент по кильватерному ускорению в ЦЕРНе.